Save Your Love (Kiss), een nummer van de Amerikaanse hardrockband Kiss, op het album Dynasty uit 1979
 Save Your Love (Renée & Renato), een nummer uit 1982, van het Brits-Italiaanse duo Renée & Renato
 Save Your Love (René & Angela), een nummer uit 1985, van het Amerikaanse r&b-duo René & Angela
 Save Your Love (Great White), een nummer uit 1987, van de Amerikaanse hardrockband Great White
 Save Your Love (Tracie Spencer), een nummer uit 1990, van de Amerikaans singer-songwriter Tracie Spencer